Негедек — топоним (основной тип: лимноним) в России.

Якутия 
 Негедек — озеро, на правом берегу р. Чыбыда, координаты 63°39' с. ш. 121°19' в. д., код ГКГН 453529.
 Негедек — остров, на левом берегу среднего течения р. Лена, юго-восточнее о. Чюэлляйи, координаты 65°53' с. ш. 124°00' в. д., код ГКГН 223750.
 Негедек — озёра, на правом берегу р. Вилюй, координаты 63°29' с. ш. 120°37' в. д., код ГКГН 453941.

См. также 
 Негедех — озеро, между р. Тюкян и р. Тюнг, координаты 64°31' с. ш. 119°33' в. д., код ГКГН 224380.
 Негедяк